Svjetsko prvenstvo u reliju 1978.g. bila je šesta sezona FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) Svjetskog prvenstva u reliju.

Uz Svjetsko prvenstvo za proizvođače, uveden je i FIA kup za vozače. Sve utrke Svjetskog prvenstva uz dodatnih 10 utrka bodovale su se za ovaj kup. 1979.g. Kup za vozače uklopljen je u Svjetsko reli prvenstvo kao Svjetsko prvenstvo u reliju za vozače.

Prvenstvo

Utrke 

 1978